G – settima lettera dell'alfabeto italiano

Biochimica 
Nella codifica degli amminoacidi ordinari, G – abbreviazione della glicina
Nella codifica degli acidi nucleici, G – abbreviazione della guanina

Chimica 
g – tipo di orbitali atomici, corrispondenti al numero quantico l=4

Fisica 
g indica l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre
G – Costante di gravitazione universale (G = 6,67259 × 10−11 m3 s−2 kg−1)
G - Conduttanza elettrica, l'inverso della resistenza elettrica

Fonologia 
 [g] (sempre minuscolo, e preferibilmente nella forma con la coda aperta) è anche il simbolo della consonante occlusiva velare sonora nell'alfabeto fonetico internazionale e in altri alfabeti fonetici. A rigore, il simbolo IPA è  (Unicode U+0261); ma anche l'uso del normale — e tipograficamente variabile — carattere alfabetico è tollerabile, poiché da qualche anno l'IPA ammette ufficialmente anche la variante grafica con la coda chiusa su sé stessa.

Geometria e meccanica 
 G – nome che viene dato di solito al baricentro di un triangolo o di un corpo
 G – sigla di una serie di missili progettati in Unione sovietica dall'ingegnere tedesco Helmut Gröttrup tra il 1947 ed il 1950

Matematica 
G – simbolo usato per denotare i polinomi di Gegenbauer

Medicina 
G – indice di abbagliamento, il valore è compreso tra 1 e 9:
1 = abbagliamento non tollerabile 
9 = abbagliamento non avvertibile

Metrologia 
 g – simbolo che abbrevia grammo, unità di misura SI della massa
 G era il simbolo del gauss, una vecchia unità di misura del campo magnetico
 G – simbolo che abbrevia giga, prefisso SI che esprime il fattore 109

Musica 
 G – nella notazione in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca, la nota sol
 G – seguita da un numero, l'abbreviazione usata per riferirsi al catalogo Gérard delle composizioni di Luigi Boccherini
Il signor G – spettacolo teatrale di Giorgio Gaber

Sport 
 G – abbreviazione di guard che è un ruolo di una squadra di football americano
 G – abbreviazione di goalie, il portiere di una squadra di hockey su ghiaccio

Trasporti 
G – sigla automobilistica internazionale del Gabon

Altro 
 G – vescovo di Sutri, di cui non è conosciuto il nome completo
"G" (Gianni Greco) – conduttore radiofonico e televisivo toscano
G – film inglese del 1974
G. – romanzo di John Berger del 1972.
Punto G (o Zona di Grafenberg) – zona erogena femminile

Pagine correlate
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per G.